У́лица Шевцо́вой, у́лица Лю́бы Шевцо́вой, Улица Любови Шевцовой — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в память о члене подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия», Герое Советского Союза Л. Г. Шевцовой, казнённой во время Великой Отечественной войны.

Россия 
 Улица Любы Шевцовой — улица в Воронеже.
 Улица Любови Шевцовой — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Любы Шевцовой — улица в Красноярске.
 Улица Шевцовой — улица в Липецке (Заречье).
 Улица Любы Шевцовой — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Шевцовой — улица в Новосибирске.
 Улица Шевцовой — улица в Новочеркасске.
 Улица Любы Шевцовой — улица в Томске.
 Улица Любы Шевцовой — улица в Улан-Удэ.
 Улица Любови Шевцовой — улица в Ульяновске.
Улица Л. Шевцовой в Тольятти.

Крым 
 Улица Любови Шевцовой — улица в Симферополе.

Украина 
 Улица Любы Шевцовой — улица в Донецке.
 Улица Шевцовой — улица в Чернигове.

Примечания 

Люба Шевцова
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»